Pacifico oder Pacífico ist der Name folgender Personen:
 Pacifico da Verona, zwischen dem 8. und 9. Jahrhundert in Verona lebender Kleriker und Architekt
 Pacifico (Sänger) (Gino De Crescenzo; * 1964), italienischer Sänger
 Pacifico Settembre, eigentlicher Name von Pago (Sänger) (* 1971), italienischer Sänger

 Benito Pacifico (1939–2008), italienischer Schauspieler und Stuntman
 Raúl Marcelo Pacífico Scozzina (1921–2011), argentinischer Geistlicher, Bischof von Formosa

Pacifico oder Pacífico steht für:
 Pacífico (Automarke), brasilianische Automarke
 Banco del Pacífico, Bank in Ecuador
 Cervecería del Pacífico, Brauerei in Mexiko
 Liga Mexicana del Pacífico, Baseballliga in Mexiko
 Pacífico FC, kolumbianischer Fußballverein
 Texas-Pacífico Transportation, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft in Texas

Siehe auch:
 Ferrocarril del Pacífico
 Universidad del Pacífico